Jemison peut faire référence à :

Personnes 

 Eddie Jemison, un acteur américain,
 Mae C. Jemison (1956-), la première femme afro-américaine à aller dans l'espace,
 Mary Jemison (1743–1833), une colon américaine,
  (1918-), le président de la .

Toponymie 
 Jemison, une localité du comté de Chilton dans l'Alabama.

Voir aussi